Miguel de los Santos es el conjunto de un nombre propio Miguel y un apellido de los Santos, o bien, un nombre compuesto en honor al santo homónimo, que puede referirse a varios personajes:

 Miguel de los Santos (1591-1624), santo (confesor) español;
 Miguel de los Santos Álvarez (1817-1892), escritor español perteneciente al Romanticismo;
 Miguel de los Santos Taborga (1833-1906), arzobispo de La Plata o Charcas, Bolivia;
 Miguel de los Santos (siglo XX), arquitecto español;
 Miguel de los Santos (1936-), presentador de televisión español;
 Miguel de los Santos Díaz y Gómara (n/d), obispo español - de la Diócesis de Cartagena (durante 1935-1949);